Гвадалупе де лос Рејес има више значења:

 Гвадалупе де лос Рејес (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе де лос Рејес (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику